Sweet dreams (‘dulces sueños’ en idioma inglés) puede referirse a las siguientes obras:

Películas y series de televisión
 Sweet dreams (película de 1985) acerca de la vida de la cantante Patsy Cline, interpretada por Jessica Lange.
 Sweet dreams (2013), episodio N ° 19 de la cuarta temporada de Glee.
 Sweet Dreams. serie de televisión China estrenada el 25 de junio del 2018.

Música
 Sweet dreams, canción escrita por Don Gibson, interpretada en los años sesenta por la cantante estadounidense Patsy Cline (1932-1963).
 Sweet dreams (are made of this), de 1983, una de las canciones más conocidas del dúo Eurythmics.
 Sweet dreams (are made of this), versión de Marilyn Manson, de 1995.
 Sweet dreams (álbum de 1995) del dúo La Bouche.
 Sweet dreams, canción en ese álbum.
 Sweet dreams my L.A. ex (2003) fue el primer sencillo de Rachel Stevens en su carrera de solista.
 Sweet dreams (2008), canción de Beyoncé.